(21088) Челябинск () — околоземный астероид из группы Амура (II), который был открыт 30 января 1992 года бельгийским астрономом Эриком Эльстом в обсерватории Ла-Силья и назван в честь Челябинска, крупного промышленного города на Урале.

См. также 
 Список астероидов (21001—21100)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды, открытые Эриком Эльстом
Астероиды, названные в честь городов
Челябинск